Die Belgian Darts Open 2023 sind ein Ranglistenturnier im Dartsport und werden vom 5. bis zum 7. Mai 2023 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es ist das siebte Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Es wird in den Oktoberhallen in Wieze, einem Ortsteil der belgischen Gemeinde Lebbeke, ausgetragen.

Der Titelverteidiger ist Dave Chisnall.

Format 
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus wird in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizieren sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 20. März 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 21. März 2023
 Die Top 2 der belgischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 20. März 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 4. Mai 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 29. März 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 14. April 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour Card Qualifier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Associate Qualifier
 
 

Höchstplatzierte belgische Spieler der Order of Merit
 
 

Host Nation Qualifier
 
 

Nordic & Baltic Qualifier
 

East Europe Qualifier

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wird der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

2023
European Darts Tour 2023
Dartwettbewerb in Belgien